Cet article propose une liste Swadesh de 207 mots de la langue koriak, une langue tchoukotko-kamtchatkienne parlée par les Koriaks à l'extrémité est de la Sibérie, principalement dans l'okroug de Koriakie.

Chaque mot est accompagné de sa traduction française, d'une transcription française de sa prononciation et d'une transcription en alphabet phonétique international.

Présentation

Liste

Informations complémentaires

Prononciation 

Les caractères ont la même valeur que dans l'alphabet cyrillique russe. Il existe 4 lettres supplémentaires :
 в' :  (consonne fricative bilabiale voisée) ;
 г' :  (consonne spirante pharyngale voisée) ;
 ӄ :  (consonne occlusive uvulaire sourde) ;
 ӈ :  (consonne occlusive nasale vélaire voisée).

Morphologie 

Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif ;
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, absolutif.

Pour les cas particuliers (par exemple, verbe sans forme infinitive, nom féminin, nom toujours au pluriel), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 A.N. Zhukova, Russko-korjakskiy slovar', Éd. Sovietskaja Enciklopedija, Moscou, 1967

Koriak
Langue koriak
Langue tchoukotko-kamtchatkienne